Zkratka SDH může znamenat:

 Sbor dobrovolných hasičů
 Společnost pro duchovní hudbu
 SONET a SDH – standard pro digitální komunikaci
 Salesiánské duchovní hnutí (Salesian spiritual movement)

Podobné 
 SDHC
 SD

Externí odkazy 
 
 

Zkratky